Die Abkürzung KPT kann für Folgendes stehen:
 Kommunistische Partei Thailands
 Končar Power Transformers, Joint Venture von Končar Group und Siemens
 Koparit Kuopio, vormals Kuopion Pallotoverit, finnischer Fußballverein
 KPT (Krankenversicherung), Schweizer Versicherungskonzern
 KPT Collection, von Kai Krause entwickelte Bildbearbeitungsfilter
 KPT F.C., pakistanischer Fußballverein (KPT steht für Karachi Port Trust)
 KPT, Kennung des Drehfunkfeuers Kempten VOR-DME

Die Abkürzung Kpt. steht für:
 Kapitän

Abkürzung